Marabo steht für:
 ein Stadtmagazin im Ruhrgebiet, siehe Marabo (Magazin)
 einen Ort in Osttimor, siehe Marobo
 einen Fluss in Osttimor, siehe Marobo (Fluss)
 eine Insel in Fidschi, siehe Marabo (Insel)